Италијански језик, романски језик
Италија, држава
Италијани, романски народ